La Pro A 2002-2003 è stata la 81ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Boris Diaw, 
MVP straniero:  Rico Hill, 
Allenatore dell'anno:  Frédéric Sarre, 
Giocatore rivelazione:  Pape-Philippe Amagou, 
Miglior difensore:  Makan Dioumassi,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
2002-2003